Зоря Василь Михайлович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За мужність».
 Зоря Галина Денисівна (1915—2002) — українська художниця.
 Євстратій (Зоря) — архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської Патріархії.
Прізвища